Azulejo o azulejos puede referirse a:

En cerámica
 Al material de construcción Azulejo.
 Azulejo de censo
 Azulejo de figura
 Azulejo de oficios
 Azulejo de tema único
 Azulejo de censo de Palafrugell

En zoología
 Al ave:
 Azulejo índigo;
 Azulejo de las montañas;
 Azulejo de jardín;

 Al tiburón, Prionace glauca;

En botánica
 El nombre común de la planta Catananche caerulea;
 El nombre común de la planta Centaurea cephalariifolia;
 El nombre común de la planta Centaurea cyanus;
 El nombre común de la planta Centaurea triumfettii;
 El nombre común de la planta Eryngium bourgatii;
 El nombre común de la planta Eryngium dilatatum;
 El nombre común de la planta Azulejo de Almería (cereal);

En deportes
 Azulejos de Toronto, equipo de béisbol de Toronto, Canadá.

En música
 Azulejo frío, álbum de Txarrena.